Andrzej Zaucha (1949–1991) – polski piosenkarz
 Andrzej Zaucha (ur. 1967) – polski dziennikarz
 Andrzej Zaucha – trzeci album Andrzeja Zauchy

Zobacz też 
 Zaucha